Danielle Moinet, nota come Summer Rae – ex wrestler, attrice e modella statunitense
 Louis Moinet – orologiaio e pittore francese
 Nicolas Moinet – economista francese